Ruiner, album de A Wilhelm Scream
Ruiner, chanson de Nine Inch Nails.
Ruiner Pinball, jeu vidéo sorti en 1995.
Ruiner, jeu vidéo sorti en 2017.